Semic steht für:

 Semič, Gemeinde in Slowenien
 Eine Sparte für Kiosk-Comics in den 1980er Jahren im Carlsen Verlag

Semić ist der Familienname folgender Personen:
 Lion Semić (* 2003), deutscher Fußballspieler